Седмобој у женској конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. и 13. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012  није одбранила Џесика Енис-Хил са Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичаркА из 21 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Најбољи резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у седмобоју 2016. године до почетка такмичења (11. август 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ОИ 2016.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је почело 12. 8. 2016. године у 9:35 (1), 9:43 (2), 9:51 (3), 9:59 (4) по локалном времену.,,,

Ветар: 1. група -0,2 м/с, 2. група +0,3 м/с, 3. група -0,3 м/с, 4. група  0,0 м/с.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис је почело 12.8.2016. године у 10:50 по локалном времену.,,,

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле је почело 12.8.2016. године у 20:35 по локалном времену.,,,

200 метара 
Такмичење је почело 12.8.2016. године у 22:05 (1), 22:12 (2), 22:19 (3), 22:26 (4)  по локалном времену.,,,
 
Ветар: Група 1: -0,7 м/с; Група 2: +0,4 м/с; Група 3: 0,0 м/с; Група 4: -0,1 м/с

Скок удаљ 
Такмичење је почело 13.8. 2016. године у 11:45 по локалном времену.,,,

Бацање копља 
Такмичење је почело 13.8.2016. године у 20:00 (А) и 21:18 (Б) по локалном времену.,,,

800 метара 
Трка на 800 метара је почела 13.8.2016. године у 20:45 (1. група) и 20:53 (2. група) по локалном времену.,,,

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-седмобој за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Седмобој на Летњим олимпијским играма